Вільяррика ():

 Вільяррика — місто в Парагваї, адміністративний центр департаменту Гуайра.
 Вільяррика — озеро в Південній Америці на території Чилі.
 Вільяррика — вулкан в Південній Америці на території Чилі.
 Вільяррика — місто в Чилі.
 Національний парк Вільяррика — національний парк в Чилі